Мармо́нт () — фамилия. Известные носители:
 Мармонт, Луиз (род. 1967) — шведская кёрлингистка.
 Мармонт, Софи (род. 1965) — шведская кёрлингистка.